M105 ou  M-105 peut faire référence à :
 M105, une galaxie elliptique de la constellation du lion ;
 M105, une station de radio à Granby au Canada ;
 Klimov M-105, un moteur d'avion soviétique de la Seconde Guerre mondiale ;
 , une autoroute du Michigan.